Zpráva je sdělení nějaké skutečnosti ústně nebo písemně, získaná informace o určité události, písemné sdělení, zpravidla úřední, obsahující nějaké hlášení, informaci apod., písemnost obsahující toto sdělení, ucelená informace, kterou si předávají mezi sebou lidé, případně jiné subjekty; v různých oborech může mít tyto konkrétní významy:

 v žurnalistice je základním žánrem zpravodajství; informuje a přináší neznámá fakta o nějaké události nebo jevu
 výroční zpráva je dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok, jeho zveřejňování je pro určité společnosti povinné
 školní zpráva je název používaný pro vysvědčení na obecné škole
 v teorii informace je zpráva uspořádaná posloupnost symbolů, která slouží pro sdělování informace
 v datových sítích je zpráva ucelený blok dat, který se předává mezi uzly sítě
 v operačních systémech je zpráva blok dat předávaných mezi procesy pro jejich synchronizaci; na rozdíl od signálu, který zpravidla obsahuje pouze administrativní položky, může nést nějaký informační obsah
 E-mailová zpráva
 SMS zpráva

Jiné významy 
 Instant messaging – internetová služba, umožňující posílat zprávy mezi uživateli, případně i jinak komunikovat
 Depeše
 Zpráva (film) – film režiséra Petera Bebjaka Zpráva (2020)


Odkazy

Reference

Literatura